Giveaway of the Day (skrótem GOTD) – rosyjska strona internetowa, która oferuje promocyjnie, komercyjne oprogramowanie dla systemu Microsoft Windows (czasami także Mac OS), w przeważającej większości od rosyjskich producentów/dystrybutorów, najczęściej bez możliwości aktualizacji oprogramowania bądź dostępu do usług pomocy technicznej. Każde oprogramowanie oferowane na stronie jest bezpłatne tylko w określonym dniu – taki stan rzeczy tworzy zabezpieczenie, które pozwala skorzystać z bezpłatnej licencji tylko w czasie trwania promocji.

Strony portalu są dostępne w szeregu języków, należą do nich: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, japoński, niderlandzki, rumuński, grecki, turecki oraz rosyjski.

Kalendarium 
 24.10.2006 – Uruchomienie witryny
 11.12.2006 – Uruchomienie nowej witryny Game Giveaway of the Day oferującej gry komputerowe.
 10.02.2008 – Pojawienie się ogłoszenia w blogu na temat planów dot. uruchomienia podobnego projektu dla produktów Mac.
 01 11.2010 – Giveaway of the Day zostało zamknięte bez ostrzeżenia, wyświetlając stronę z rejestratora directNIC wskazujący, że domena wygasła. Dzień później GOTD ogłosił na Twitterze, że rejestracji domeny nie udało się odnowić automatycznie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona główna
 gry GOTD
 Archiwum Giveaway of the Day

Rosyjskie portale internetowe 
Oprogramowanie